En Pologne, Grzybów peut désigner : 

dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Grzybów, village 

dans la voïvodie de Łódź :
 Grzybów, village.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Grzybów, village du powiat de Kozienice,
 Grzybów, village du powiat de Łosice,
 Grzybów, village du powiat de Płock.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Grzybów, village du powiat de Końskie,
 Grzybów, village de la gmina de Staszów,
 Grzybów, village de la gmina de Bogoria.